Дисоцијација  је реверзибилно разлагање материје под утицајем спољашњег агенса. Може бити:

 термичка — повратан процес разлагања молекула на атоме и групе атома. Степен дисоцијације расте са порастом температуре. Збива се и на нижим температурама у малом износу, a при загревању изражава се осетно или знатно; Степен дисоцијације показује који се део од укупног броја молекула разложио. Може се дешавати код гасовитих, течних и чврстих супстанци; пример: дисоцијација водене паре на водоник и кисеоник на врло високим температурама;
 електролитичка — повратан процес разлагања молекула, најчешће јонских кристала, на позитивно и негативно наелектрисане честице, јоне, под утицајем молекула растварача; пример: дисоцијација киселина, база и соли у воденим растворима;
 фотодисоцијација;
 Степен дисоцијације је однос броја разложених молекула и укупног броја молекула.

 Дисоцијативни поремећај, врста менталног поремећаја
 Неуропсихолошка дисоцијација
 Дисоцијативна амнезија, дисоцијативни поремећај карактерисан неспособношћу сећања личних чињеница.
 Дисоцијативни симптоми, психофизичке реакције на стрес.